Кубок африканских наций 2017 — 31-й розыгрыш Кубка африканских наций, который состоялся с 14 января по 5 февраля 2017 года в Габоне. Первоначально страной проведения была выбрана Ливия, но в августе 2014 года Африканская конфедерация футбола лишила Ливию турнира из-за гражданской войны, которая началась весной 2014 года. Победитель турнира (Камерун) получил право играть на Кубке конфедераций 2017, который прошёл в России. Данный Кубок отмечает 60-летие турнира.

Выбор страны-хозяйки турнира 
Изначально претендентами было восемь государств — ЮАР, Марокко, Демократическая Республика Конго, Ботсвана, Камерун, Гвинея, Замбия и Зимбабве, но после предварительного раунда остались 3 страны. Они подали свои заявки на проведение кубка до 30 сентября 2010 года. Первой страной была Демократическая Республика Конго, но из-за проблем с инфраструктурой государство выбыло из гонки за право организовать соревнование. Следующим кандидатом было Марокко. Его посетили в ноябре 2010 года. Южно-Африканская Республика была осмотрена в декабре 2010 года. 29 января 2011 года исполнительный комитет CAF доверил проведение турнира 2015 года Марокко, а турнира 2017 года — ЮАР.

В 2013 году Кубок Африки должна была принимать Ливия, но гражданская война стала причиной переноса этого соревнования в ЮАР (Алжир, Египет и Нигерия также собирались организовать мероприятие у себя). А Ливия стала хозяйкой Кубка африканских наций 2017 года. Однако 22 августа 2014 году Ливия отказалась от проведения турнира в связи с нестабильной обстановкой в стране. В новых выборах организатора участвовали Алжир, Гана и Габон. 8 апреля 2015 года Габон после голосования исполнительного комитета КАФ был объявлен организатором КАН-2017.

Участники

Отборочный турнир 
Жеребьёвка игр отборочного турнира состоялась 8 апреля 2015 года. По результатам квалификационной стадии в финальный раунд прошло 16 сборных команд: сборная принимающей турнир страны, тринадцать сборных, занявших первое место в своих группах отборочного турнира, и две команды, занявшие второе место в своих группах отбора с наилучшими результатами.

Составы 
Каждая сборная команда может заявить для участия в турнире не более 23 игроков.

Групповой этап 
Зелёным цветом выделены команды, вышедшие в четвертьфинал.

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Команда турнира

Лучшие бомбардиры 
3 гола
  Жуниор Кабананга

2 гола

  Рияд Махрез
  Ислам Слимани
  Аристид Бансе
  Прежюс Накульма
  Мишель Нгаду-Нгаджи
  Поль-Жозе Мпоку
  Мохаммед Салах
  Пьер-Эмерик Обамеянг
  Андре Айю
  Садио Мане
  Наим Слити

1 гол

  Софиан Ханни
  Иссуфу Дайо
  Ален Траоре
  Бертран Траоре
  Венсан Абубакар
  Кристиан Бассогог
  Бенжамен Муканджо
  Николя Н’Кулу
  Себастьен Сиани
  Нескен Кебано
  Фирмин Ндомбе Мубеле
  Мохаммед эль-Ненни
  Кахраба
  Абдаллах Саид
  Джордан Айю
  Асамоа Гьян
  Пикети
  Жуари Соареш
  Вильфрид Бони
  Серей Ди
  Ив Биссума
  Рашид Алиуи
  Азиз Бухаддуз
  Юссеф Эн-Несери
  Ромен Сайсс
  Папакули Диоп
  Кара Мбодж
  Анри Севе
  Мусса Соу
  Матье Доссеви
  Коджо Фо-До Лаба
  Вахби Хазри
  Таха Яссин Хенисси
  Юссеф Мсакни
  Фарук Мия
  Кудакваше Махачи
  Тендей Ндоро
  Няша Мушекви
  Ноуледж Мусона

Автоголы
  Аисса Манди (в матче с Тунисом)
  Рудинилсон Силва (в матче с Буркина-Фасо)

Примечания 

2017 год в Габоне
Январь 2017 года
Февраль 2017 года
Футбольные соревнования в Габоне
Кубок африканских наций 2017
Международные спортивные соревнования в Габоне